El .ip és un pseudo domini de primer nivell usat per a indicar que la resta del domini és una adreça IP. El servidor IRC UnrealIRCD és un dels programes que fan servir aquest domini.

Dominis de primer nivell genèrics